«Дьявол» — название нескольких фильмов в русском прокате:
 Дьявол (фильм, 1963) — итальянская кинокомедия 1963 года режиссёра Джана Луиджи Полидоро.
 Дьявол (фильм, 1972) — польский историко-мистический фильм ужасов 1972 года режиссёра Анджея Жулавского.
 Дьявол (фильм, 1978) — польский фильм 1978 года режиссёра Ежи Домарадского по мотивам одноимённой повести Льва Толстого.
 Дьявол (фильм, 2010) — американский мистический детективный триллер 2010 года режиссёра Джоном Эрика Даудла.